
Termin -{FRP}- ima više značenja.
 Fantazijska igra uloga, vrsta igre
 INHBA, hormon
 FMN reduktaza (NADPH), enzim